

Literatura 
 Stary człowiek i morze – opowiadanie (aut. Ernest Hemingway; 1952)

Film 
 Stary człowiek i morze – amerykański film (reż. John Sturges; 1958)
 Stary człowiek i morze – brytyjski film telewizyjny (reż. Jud Taylor; 1990)
 Stary człowiek i morze –  japońsko-kanadyjsko-rosyjski animowany film krótkometrażowy (reż. Aleksandr Pietrow; 1999)